Vaandeldrager (leger), iemand uit het leger die het vaandel draagt
 Vaandeldrager (processie), iemand die het processievaandel draagt, bijv. van een broederschap of een fanfare
 Vaandeldrager (dier), een libellensoort
 De Vaandeldrager - Oorlogsmonument Tilburg, officiële naam: Monument Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
 De Vaandeldrager, schilderij van Rembrandt

Zie ook 
 Draconarius (vaandeldrager), een vaandeldrager in het Romeinse leger
 Gonfaloniere, een hoge positie in de regering van diverse Italiaanse republieken tijdens de Renaissance